Станко Блоудек (;   —  ) — словенський конструктор літаків і автомобілів, спортсмен і спортивний винахідник, конструктор, будівельник і педагог.

Біографія 

Народився 11 лютого 1890 року в родині батька чеха та матері словенки у словенському гірському містечку Ідрія. Він відвідував школу в Мості (в сьогоднішній Чехії), де його батько працював у місцевій гірничодобувній промисловості. Закінчивши середню школу в 1908 році, Блоудек навчався у Празі. Спочатку він навчався в Академії мистецтв, але виявив, що це не його інтерес, і перейшов на технічне навчання. Він ніколи не закінчив академію, але, тим не менше, вважався інженером.

Блоудек був піонером польоту. У 1910 році, коли перебував у Празі, він представив свій перший моноплан під назвою Racek («Чайка»). Наступного року представив другий на ім'я Libela. Деякий час він працював разом з Іго Етріхом, винахідником Етріхом Таубе. До Першої світової війни він працював у Трутнові, сьогодні в Чехії. У той час він захопився лижним спортом. Після закінчення Першої світової війни Блоудек переїхав додому до своєї матері в Любляну і прожив у Любляні до самої смерті. Там він також був зайнятий розробкою польотів, а також виявляв інтерес до вдосконалення автомобілів. У 20-х роках він разом з аероклубом у Любляні сконструювали ще один моноплан, який отримав назву Magpie, а потім двомісний літак на ім'я Блоудек XV (на прізвисько Лойзе). Він припинив свою роботу в 1934 році, коли пілот-випробувач його літака Янез Колнар загинув під час авіашоу в Загребі. У 30-х роках Блоудек спроектував перший словенський автомобіль Triglav, який був випущений в 1934 році компанією Automontaža, де він був головним конструктором до Другої світової війни.

Блоудек також був активним спортсменом. У 1928 році він став членом олімпійської збірної на зимових іграх у Санкт-Моріці як фігурист, але нарешті не брав участі у змаганнях. У 1929 році він став чемпіоном Словенії в метанні диска, після того як він кинув його 29,95 метрів (98,3 футів). Як інженер, Блоудек також займався будівництвом спортивних споруд. Відповідно до його планів, гірка стрибків на лижах у Планіці, Блудек-гігант, була побудована в 1934 році. Там перший стрибок на 100 метрів був досягнутий в 1936 році австрійцем Сеппом Брадлом. На той час це був найбільший гірський стрибок у світі, який іноді називали «матір'ю всіх стрибкових пагорбів».  Ще один гірськолижна гірка на основі планів Блоудека був побудований в районі Шишка в Любляні в 1954 році і існувала до 1976 р. там організовувались міжнародні змагання за Кубок Конгсберга, на яких були присутні тисячі глядачів. У Любляні він також побудував, а іноді і фінансував низку інших об'єктів: перший сучасний футбольний майданчик, перший басейн олімпійського розміру в Югославії (1929 р.), тенісні корти, перше кільце для катання на ковзанах у Словенії (на вулиці Чуфар, вулиця Чуфарєва) та інші структури.

Блудек також брав активну участь у спортивному управлінні. У 1909 році він брав участь у створенні футбольних клубів «Гермес» та «Ілірія». У 1919 році він брав участь у заснуванні Югославського олімпійського комітету. Він був великим другом Рудольфа Цветка, першого словенського призера Олімпійських ігор, після того, як він допоміг йому зберегти роботу та сприяти фехтуванню в Любляні. У 1947—1951 — президент Югославського олімпійського комітету. У 1948 році Блоудек став членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Він був єдиним словенцем, який навіть був членом МОК. Під час Другої світової війни він в значній мірі фінансував Фронт визволення словенської нації і був ув'язнений за це у 1942 і 1945 рр. У 1958 р. він став першим почесним членом Словенської футбольної асоціації, а в наступному році керував реконструкцією Бежиградського Стадіону. Він помер 26 листопада 1959 р. під час написання листа щодо будівництва гірськолижних стрибків по всій Югославії.

Визнання 

На честь його досягнень Стоян Батіч створив бюст Станко Блоудека, який встановив у парку Тіволі в Любляні в 1969 році. Він був викрадений у 2008 році. Нарешті, найпрестижніша словенська спортивна премія, премія Блоудека, була названа на честь «батька словенських зимових видів спорту».

Джерела 
 Marko Malec: Stanko Bloudek in njegova letala, Ljubljana

Примітки

Посилання 

 Government Communication Office: The Olympic Tradition and Stanko Bloudek, the «Father» of Slovene Winter Sports
 Special Exhibition in the Museum of Engineering in Ljubljana: The Flying Man

Члени МОК
Словенські фігуристи
Інженери XX століття